Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1999, classée en catégorie Tier IVa, se dispute à São Paulo du 4 au .

Fabiola Zuluaga remporte le simple dames. En finale, elle bat Patricia Wartusch, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Laura Montalvo et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1999 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1999
Bresil
Sport au Brésil en 1999
Compétition de tennis à São Paulo
Tennis en octobre 1999